Özönvíz-történet
 Ziuszudra-eposz, az első ismert özönvíz történet Ziuszudra főszereplésével
 Özönvíz, Számos nép mitológiájában szereplő hatalmas árvíz
 Özönvíz, bibliai történet

Regény
 Özönvíz (1886), Henryk Sienkiewicz regénye
 Vízözön (1948), Kodolányi János regénye a Biblia és az ősi keleti eposzok által leírt vízözönről

Film
 Özönvíz (1974), Jerzy Hoffman filmje Henryk Sienkiewicz regénye alapján
 Özönvíz (2003), francia rajzfilm Jacques-Rémy Girerd rendezésében
 Vízözön (1998), Mikael Salomon filmje

Egyéb
 (svéd) özönvíz, a lengyel–litván unió állama elleni 1655–57-es svéd invázió közkeletű elnevezése
 Özönvíz (1830), Gaetano Donizetti operája